Psephis är ett släkte av fjärilar. Psephis ingår i familjen Crambidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Fjärilar
Psephis